Matcherna i utslagsspelet i världsmästerskapet i fotboll 1934 pågick från 27 maj till 10 juni.

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Omspel

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Externa länkar
VM 1934 på fifa.com

Världsmästerskapet i fotboll 1934